Боббі Бауер (,  16 лютого 1915, Ватерлоо —  16 вересня 1964 Кіченер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1996 року. Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1933 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 18 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 375 матчів у НХЛ, включаючи 48 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Меморіальний кубок — 1934.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939, 1941.
 Кубок Аллана — 1942.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1939, 1940, 1941, 1947.
 Приз Леді Бінг — 1940, 1941, 1947.
 Учасник матчів усіх зірок НХЛ — 1947.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Члени зали слави хокею
Канадські хокейні тренери‎
Уродженці Ватерлоо (Онтаріо)
Померли в Онтаріо
Персоналії:Кіченер